

Серкелвілл — місто, штат Канзас
 Серкелвілл — місто, штат Огайо
 Серкелвілл — місто, штат Юта